Il termine Marco Vinicio può essere riferito alle seguenti voci:

Marco Vinicio – console nel 19 a.C. e nonno dell'omonimo qui di seguito;
Marco Vinicio – console nel 30 e 45 ai tempi di Tiberio e Claudio;
Marco Vinicio – musicista autore dell'Inno della Fiorentina